Die German Tennis Championships 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. Juli bis 17. Juli 2016 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Newport die Hall of Fame Tennis Championships sowie in Båstad die SkiStar Swedish Open gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den German Open German Tennis Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Die Titelverteidiger waren Rafael Nadal im Einzel sowie Jamie Murray und John Peers im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.388.830 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.514.495 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 10. und 11. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Doppel.

Folgende Spieler und Paare hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 125 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Hamburg